Michna je české příjmení, dříve i křestní jméno. Nese jej několik známých osobností:

 Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676) – básník a hudební skladatel barokní epochy
 Antonín Michna (1920-2000) – český hudební skladatel
 Milan Michna (* 1941) - moravský umělecký kovář
 Cyril Michna (1881-1965) – český pedagog a výtvarník
 Jan Michna (1876-1953) – český akademický malíř, pedagog a textilní výtvarník
 Lukáš Michna (* 1990) – český fotbalista
 Milan Michna – český hudebník
 Milan Michna (fotbalista) (1925-???) – český fotbalista
 Pavel Michna z Vacínova († 1632) – katolický šlechtic, generální dodavatel pro císařskou armádu
 Samuel Michna († 1711) – český františkán a teolog
 Štefan Michna (* 1962) – slovensko-český metalurg a univerzitní profesor
 Václav Michna (1945-2014) – český fotbalista a trenér
 Zuzana Michnová (1949) – hudební skladatelka, textařka a zpěvačka

Související články 
 Michnové z Vacínova